Antonio Pacinotti – fisico italiano
Antonio Pacinotti – sommergibile della Regia Marina
Antonio Pacinotti – nave appoggio della Regia Marina